Лондон 1883 — міжнародний шаховий турнір, що проходив від 26 квітня до 23 червня 1883 року в Сент-Джорджському шаховому клубі. Турнір складався з 2 кіл і в ньому брали участь 14 шахістів.

Перші 2 нічиї перегравались, третя партія зараховувалась незалежно від результату; загалом учасники зіграли 256 партій. Вперше в історії шахових змагань застосовано шаховий годинник з подвійним циферблатом (контроль часу — 15 ходів за годину).

Перехресна таблиця 
Результати:

 

У побічному турнірі 1-е місце посів Курт фон Барделебен — 21½ очок з 25.

Примітки

Література 
 Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 221. — 624 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Посилання 
 Партії турніру  на сайті PgnMentor.com 

Лондон (шаховий турнір)
1883 у шахах
Квітень 1883